TMR est un sigle ou un code qui peut désigner :
  ;
 Rolls-Royce Thrust Measuring Rig, un aéronef à décollage et atterrissage vertical ;
 Transports de Martigny et Régions en Suisse.